Hottes ist der Familienname folgender Person:

Frederick Charles Hottes (1899–1970), US-amerikanischer Insektenkundler
Karlheinz Hottes (1925–2001), deutscher Geograph